Ма́лый Ара́л:

 Малый Арал — одно из кратких названий Малого Аральского моря
 Малый Арал — село в Красноярском районе Астраханской области России